D220 (Creuse), een departementale weg in het Franse departement Creuse
 D220 (Gers), een departementale weg in het Franse departement Gers
 D220 (Haute-Vienne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Vienne